Grotjan ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Grotjan (1814–1885), deutscher Pädagoge 

 Genevieve Grotjan (1913–2006), US-amerikanische Kryptologin, siehe Genevieve Grotjan Feinstein